Armleder steht für:
 Armleder, ledernen Armschutz
 Armleder (Nutzfahrzeughersteller), US-amerikanisches Unternehmen

Armleder ist der Name folgender Personen:
 König Armleder oder Arnold III. von Uissigheim (um 1298–1336), Anführer des judenfeindlichen Armlederaufstandes
 John M. Armleder (* 1948), Schweizer Konzeptkünstler aus Genf

Siehe auch:
 Armledererhebung